Gaisser ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Michael Gaisser (1595–1655), Abt, Prior und Chronikschreiber
 Hugo Gaisser (1853–1919), deutscher Benediktiner und Choralforscher
 Jakob Emanuel Gaisser (1825–1899), deutscher Genremaler
 Julia Haig Gaisser (* 1941), US-amerikanische Klassische Philologin
 Max Gaisser (1857–1922), deutscher Genremaler
 Serge Gaisser (* 1958), französischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Gaisser Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Gaiser
 Gajser
 Geiser
 Geisser
 Gejser
 Geyser